Bitva u Chlumce může označovat více bitev u různých Chlumců:

 V historii proběhly tři bitvy u Chlumce, který leží u hranic se Saskem pod Nakléřovským průsmykem, na strategické přístupové cestě kdysi nazývané Srbská stezka z Drážďan do Prahy:
 Bitva u Chlumce (1040) – 22. září 1040 mezi českým knížetem Břetislavem I. a německým králem Jindřichem III. 
 Bitva u Chlumce (1126) – 18. února 1126 mezi českým knížetem Soběslavem I. a německým králem Lotharem III.
 Bitva u Chlumce (1813) – 29.–30. srpna 1813 v rámci napoleonských válek

 Selské povstání (1775), během něhož 25.–26. března 1775 proběhla bitva u Chlumce nad Cidlinou; odtud je český příměr a úsloví „dopadnout jak sedláci u Chlumce“